Batuecas hace referencia a varios artículos:

 Las Batuecas, valle de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Río Batuecas, río de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, espacio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Batuecas, localidad del estado de Sonora, México.